Fudbalski klub Dunav , skraćeno Dunav (Dunav Monoštor, Dunav Bački Monoštor) je nogometni klub iz Monoštora, općina Sombor, Zapadnobački okrug, Vojvodina, Republika Srbija.  
U sezoni 2017./18. klub se natječe u  MFL Sombor - 1. razred, ligi šestog ranga nogometnog prvenstva Srbije.

O klubu 
Nogometni klub u Monoštoru je osnovan 1926. pod nazivom SK "Građanski", a poslije dobiva naziv SK "Dunav"'. 1946. godine se forimira Fiskulturno društvo "Dunav", a današnji naziv - FK "Dunav" dobiva 1968. godine.  
Klupske boje su plava i bijela.

Uspjesi 
 Međuopćinska liga Sombor
 prvak: 1980./81., 1996./97.

Pregled po sezonama

Povetnice 
 Monoštor 
 srbijasport.net, Dunav Bački Monoštor, profil kluba 
 srbijasport.net, Dunav Bački Monoštor, rezultati po sezonama

Izvori 
 sombor.svz.rs, Sportski savez grada Sombora - Članovi , pristupljeno 25. siječnja 2018. 
  Sportski savez Sombor - Članovi , pristupljeno 25. siječnja 2018. 
  Sportski savez Sombor - Klubovi i sportska udruženja , pristupljeno 25. siječnja 2018. 
 somborskenovine.co.rs, Somborske novine, br. 3271, str. 9, izdano 3. ožujka 2017., preuzeto 25. siječnja 2018.  
 

Dunav
Dunav